Анжель де ла Барт (, ок. 1230—1275) — дворянка, была обвинена в колдовстве, в котором призналась под пытками. Была приговорена к смерти и сожжена заживо инквизицией в 1275 году. В Тулузе не сохранилось протоколов суда над ней, и историки подвергают сомнению правдивость этой истории. Предположительно была женщиной из французского города Тулузы, которую судили за колдовство и приговорили к смертной казни инквизицией в 1275 году. В народе её часто изображали как первого человека, которого казнили за еретическое колдовство во время средневековых преследований ведьм. Недавние исследования доказали, что её история и судебный процесс были сфабрикованы писателем XV века.

История 
Согласно отчету о её процессе, Анжель де ла Барт была обвинена инквизитором Хьюзом де Бениолем (верховным главой Тулузской инквизиции) в том, что она имела половую связь с Дьяволом и родила за семь лет до этого в возрасте 53 лет чудовище с волчьей головой и змеиным хвостом. Единственная пища чудовища состояла из младенцев, которых либо Анжель де ла Барт самостоятельно убивала, либо выкапывала из могил на отдалённых церковных дворах. Она призналась, что кормила его младенцами в течение двух лет, до того, как чудовище сбежало посреди ночи. Она также хвасталась тем, что торговалась с демоном и постоянно была на шабашах. Хьюз Де Ла Бениольс не проверял, в действительности ли за два года исчезло большое количество младенцев. Анжель де ла Барт была признана виновной и сожжена заживо на площади Святого Стефана в Тулузе.

Наследие 
Современные учёные ставят под сомнение правдивость истории Анжель де ла Барт, поскольку в тогдашних Тулузских архивах нет никаких упоминаний о её суде. Кроме того, в 1275 году съезд с демонами ещё не считался преступлением, в конечном счете, хроника XV века, из которой происходит её история, считается вымышленной.

Память 
 Внесена в Этаж наследия.

Примечания

Литература

Ссылки 
 History Of The Inquisition — Part 2 by Paul Carus, Retrieved October 2007
 Angéle de la Barthe  at the Dinner Party database, Brooklyn Museum, Retrieved October 2007
 The witchhunts  Anthony North in Beyond the Blog, 18 July 2007.

Персоналии Франции XIII века
Персоналии:Тулуза
Ведьмы
Осуждённые за колдовство
Сожжённые на костре
Люди, чей прах был развеян
Жертвы инквизиции
Казнённые в XIII веке